Ulaş (district), een Turks district in de provincie Sivas
 Ulaş (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Ulaş